Příjmení Skácel má více nositelů:

 Anna Skácelová (1922–???) – česká a československá politička KSČ, poslankyně ČNR a FS za normalizace
 Jan Skácel (rozcestník) – více osob
 Jindřich Skácel (* 1979) – český fotbalový brankář
 Rudolf Skácel (* 1979) –  český profesionální fotbalista
 Tomáš Skácel (1880–1945) – československý legionář, důstojník, starosta Hranic a protinacistický odbojář

Externí odkazy